Pagliare ima više značenja:
 Pagliare, Ascoli Piceno
 Pagliare, Frosinone
 Pagliare, Teramo